Ниже представлен спи́сок лейтена́нт-губерна́торов Альбе́рты. Хотя должность лейтенант-губернатора в Альберте появилась лишь когда провинция вошла в Канадскую конфедерацию в 1905 году, до этого её территория входила в состав Северо-Западных территорий, во главе которых также стоял лейтенант-губернатор с 1869 года.

Лейтенант-губернаторы Альберты с 1905 по настоящее время

См. также 
 Должностные лица в Канаде
 Канадские должностные лица по годам

Ссылки 
 

Альберта

Лейтенант-губернаторы